|-
| 167801 - || || 16 de gener de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 167802 - || || 16 de gener de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 167803 - || || 16 de gener de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 167804 - || || 16 de gener de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 167805 - || || 16 de gener de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 167806 - || || 16 de gener de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 167807 - || || 16 de gener de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 167808 - || || 16 de gener de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 167809 - || || 16 de gener de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 167810 - || || 16 de gener de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 167811 - || || 18 de gener de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 167812 - || 2005 CG || 1 de febrer de 2005 || Goodricke-Pigott || R. A. Tucker
|-
| 167813 - || || 1 de febrer de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 167814 - || || 1 de febrer de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 167815 - || || 1 de febrer de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 167816 - || || 1 de febrer de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 167817 - || || 1 de febrer de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 167818 - || || 1 de febrer de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 167819 - || || 1 de febrer de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 167820 - || || 1 de febrer de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 167821 - || || 1 de febrer de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 167822 - || || 1 de febrer de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 167823 - || || 2 de febrer de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 167824 - || || 2 de febrer de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 167825 - || || 2 de febrer de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 167826 - || || 2 de febrer de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 167827 - || || 1 de febrer de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 167828 - || || 1 de febrer de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 167829 - || || 2 de febrer de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 167830 - || || 3 de febrer de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 167831 - || || 2 de febrer de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 167832 - || || 2 de febrer de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 167833 - || || 2 de febrer de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 167834 - || || 2 de febrer de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 167835 - || || 2 de febrer de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 167836 - || || 2 de febrer de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 167837 - || || 2 de febrer de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 167838 - || || 2 de febrer de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 167839 - || || 2 de febrer de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 167840 - || || 4 de febrer de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 167841 - || || 9 de febrer de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 167842 - || || 9 de febrer de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 167843 - || || 9 de febrer de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 167844 - || || 2 de febrer de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 167845 - || || 2 de febrer de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 167846 - || || 2 de febrer de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 167847 - || || 2 de febrer de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 167848 - || || 2 de febrer de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 167849 - || || 2 de febrer de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 167850 - || || 2 de febrer de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 167851 - || || 2 de febrer de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 167852 - || 2005 DM || 17 de febrer de 2005 || La Silla || A. Boattini, H. Scholl
|-
| 167853 - || 2005 DN || 26 de febrer de 2005 || Gnosca || S. Sposetti
|-
| 167854 - || 2005 ES || 1 de març de 2005 || Altschwendt || W. Ries
|-
| 167855 - || 2005 ET || 1 de març de 2005 || Vicques || M. Ory
|-
| 167856 - || || 2 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 167857 - || || 2 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 167858 - || || 2 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 167859 - || || 2 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 167860 - || || 3 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 167861 - || || 3 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 167862 - || || 3 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 167863 - || || 3 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 167864 - || || 3 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 167865 - || || 3 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 167866 - || || 3 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 167867 - || || 3 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 167868 - || || 3 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 167869 - || || 3 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 167870 - || || 3 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 167871 - || || 3 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 167872 - || || 3 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 167873 - || || 3 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 167874 - || || 3 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 167875 - || || 2 de març de 2005 || Calvin-Rehoboth || Calvin College
|-
| 167876 - || || 3 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 167877 - || || 3 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 167878 - || || 4 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 167879 - || || 4 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 167880 - || || 4 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 167881 - || || 1 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 167882 - || || 3 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 167883 - || || 3 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 167884 - || || 3 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 167885 - || || 3 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 167886 - || || 3 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 167887 - || || 3 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 167888 - || || 4 de març de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 167889 - || || 4 de març de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 167890 - || || 4 de març de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 167891 - || || 7 de març de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 167892 - || || 7 de març de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 167893 - || || 7 de març de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 167894 - || || 4 de març de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 167895 - || || 2 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 167896 - || || 3 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 167897 - || || 3 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 167898 - || || 3 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 167899 - || || 3 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 167900 - || || 4 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
|}

7